Аная () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,21 км². Население — 162 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии